Az 1903–1904-es First Division volt a 16. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Angliában. A szezonban 18 klubcsapat vett részt.

A címvédő a Sheffield Wednesday volt. A bajnokságot újra a Sheffield Wednesday csapata nyerte meg.

Csapatváltozások

Csapatok elhelyezkedése és a tabella

Mérkőzések

Jegyzetek 

Angol
Angol
Angol labdarúgó-bajnokság